Gminy w Czechach:
 Dešná – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Dešná – gmina w powiecie Zlin

Zobacz też:
 Desna